Сульфат хрома — неорганическое соединение, соль металла хрома и серной кислоты:

 Сульфат хрома(II) 
 Сульфат хрома(III) 
 Сульфат хрома(III)-калия